Silaghi ist der Name von

 Ovidiu Ioan Silaghi (* 1962), rumänischer Politiker
 Valentin Silaghi (* 1957), rumänischer Boxer und Trainer

Siehe auch:
 Szilágyi